Vidocq est un patronyme d'origine occitane notamment porté par Eugène-François Vidocq (1775-1857), un aventurier français, successivement délinquant, bagnard puis policier et enfin détective privé.

De sa vie, ont été tirés en France plusieurs films ou série télévisées dont :
 Vidocq, un film de Gérard Bourgeois sorti en 1911 ;
 Vidocq, un film de Jean Kemm sorti en 1923 ;
 Vidocq, un film de Jacques Daroy sorti en 1939 ;
 Vidocq, un film de Pitof sorti en 2001 ;

 Vidocq, une série télévisée créée par Georges Neveux et Marcel Bluwal sortie en 1967 ;
 Les Nouvelles Aventures de Vidocq, une série télévisée créée par Georges Neveux et Marcel Bluwal sortie en 1971 ;
 Vidocq, une série télévisée réalisée par Alain Choquart sortie en 2010.

Références 

Patronyme occitan